Vintersportcentrum kan avse:
Vintersportcentrum – i allmän betydelse plats med goda möjligheter för vintersport, se vintersportort
Nationellt Vintersportcentrum – ett forskningscentrum i Östersund

Se även
Vinterstadion